(1930-2015), général et homme politique équatorien ;
 Alain Levoyer (1940-2017) personnalité politique française ;
 Gérard Levoyer (1946-), acteur et dramaturge français.